Adlai Stevenson I (1835-1914) – politico statunitense
 Adlai Stevenson II (1900-1965) – politico statunitense
 Adlai Stevenson III (1930) – politico statunitense